El término Alsou puede referirse a:

 Alsou, nombre por el que es más conocida la cantante y actriz rusa Alsou Ralifovna.

 Alsou, río de Francia